Alcimos, Alcimus ou Alcime (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Alcimos, rhéteur et historien originaire de Sicile () ;
 Alcime, grand prêtre d'Israël () ;
 Alcimos, guerrier myrmidon, écuyer du roi Achille dans la mythologie grecque.